Biologia
Cruzamento — acasalamento entre raças diferentes de animais
Híbrido (biologia) — prole do acasalamento entre animais de espécies diferentes
Cruzamento cromossómico — troca de material genético
Cruzamento teste — método de análise de genes desenvolvido por Gregor Mendel

Outros usos
Trevo (construção) — tipo de cruzamento rodoviário

Desambiguações de biologia